Хестерс — фамилия. Известные носители:
 Хестерс, Йоханнес-австрийско-голландский-немецкий актёр
 Хестерс, Николь- немецкая актриса